Céline Maltère, une écrivaine française ;
 Stéphane Maltère, un écrivain et essayiste français.